Renald II – hrabia Burgundii od 1087, z dynastii Anskarydów
 Renald II – hrabia Geldrii i Zutphen od 1326 r